Le psaume 134 peut désigner :
 le psaume 134 (133) : psaume 134 selon la numérotation hébraïque, psaume 133 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 135 (134) : psaume 135 selon la numérotation hébraïque, psaume 134 selon la numérotation grecque.